Дайсарт (Томас-Стрит;  ; , «дикая местность») — деревня в Ирландии, находится в графстве Роскоммон (провинция Коннахт) у трасс  и .

Примечания 

Населённые пункты графства Роскоммон